Fenícios — povo do Crescente Fértil
 Fenícia — gentílico ligado à região
 Língua fenícia — língua do Crescente Fértil
 Alfabeto fenício — alfabeto dessa língua

Desambiguações de antropônimos